Momba steht für:

 Momba (Distrikt), Distrikt in der Region Songwe, Tansania
 Momba (Fluss), Fluss in Tansania